Сергей Николаевич Емельянов (9 февраля 1942, Комсомольск-на-Амуре) — российский  и , лауреат премии им. И. Д. Василенко.

Биография 
Родился 9 февраля 1942 г. в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края в семье первостроителя этого города. С 1948 года проживает в Таганроге.

В 1972 году окончил исторический факультет РГУ. С 1969 года работал ом на Таганрогском авиационном заводе имени Г. Димитрова (ныне ОАО «ТАВИА»), стал инициатором и создателем музея истории этого старейшего авиазавода страны. Одновременно с 1971 года стал преподавать в Таганрогском авиационном техникуме (ныне колледже имени Петлякова) историю, обществознание и политэкономию. Многие годы, до 1993 года, работал директором музея истории завода имени Димитрова. Одновременно в эти же годы организовал музей истории Таганрогского авиационного колледжа имени Петлякова, создал музей «Зал памяти» во Дворце культуры имени Димитрова и руководил им. В это же время создавал Мемориал погибшим авиастроителям Таганрога.

Материалы, статьи, репортажи, очерки были опубликованы в разные годы в изданиях «Таганрогская правда», «Молот», «Комсомолец», «Советский патриот», «Красная звезда», «Московская правда», «Воздушный транспорт», «Господин Таганрог» «Среднее специальное образование», «Авиация и космонавтика», «Вопросы истории СССР», «Авиация и время», «Флюгер-ревю» (Германия), «Авиация и космонавтика» (Чехия).

Участник международного проекта «Таганрог и Люденшайд во второй мировой войне» (1995—1996). Организовал в Таганроге и потом возглавил такие общественные организации, как «ОСТ» (организация бывших узников фашизма, состояло в ней более 1000 членов. 1994 г.), «Мемориал» (1989 г.).

Живёт и работает в г. Таганроге.

Книги С. Н. Емельянова 
 Емельянов С. Н. Траектория жизни. — М.: RUDESINGN, 2010. — 184 с. — ISBN 978-5-473-00520-2.
 Емельянов С. Н. Таганрогская авиация. — Таганрог: Стайл-Плюс, 2006. — 360 с. — ISBN 5-8319-0036-3.
 Емельянов С. Н., Вагнер М. Таганрог и Люденшайд во второй мировой войне. — Таганрог: Элит Дизайн, 1996. — 160 с.
 Емельянов С. Н. Таганрогское авиационное производственное объединение им. Димитрова. — Таганрог: МИГ, 1991. — 60 с.

Сценарии документальных фильмов 
 От «Лебедя» до «Альбатроса» (1991);
 Наша Красная площадь (1995).

Ссылки 
 Очерки С. Н. Емельянова на сайте www.proza.ru

Источники